Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2018 проводился с 25 по 27 мая 2018 в городе Стерлинг.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2018, который состоялся в октябре 2018 в городе Келоуна (Канада).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Робина Брайдона, победившая в финале команду скипа Гранта Харди. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды скипов Кайла Уодделла и Бобби Лэмми.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разбившись на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал; матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получают обе проигравшие в полуфиналах команды.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап 
Группа A

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 27 мая, 11:00

Финал. 27 мая, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2018

Спорт в Шотландии в 2018 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд
Май 2018 года